Дніпровський академічний обласний український молодіжний театр — дитячий та молодіжний театр у Дніпрі, розташований по вулиці Володимира Мономаха, 23. Театр створений у 1997 році шляхом злиття Дніпропетровського театру ляльок і Дніпропетровського театру юного глядача .

Історія 
Історія театру починається у травні 1939 року, коли було засновано Дніпропетровський обласний театр ляльок під керівництвом режисера Бориса Оселедчика. Протягом десятиліть в репертуарі театру були тільки дитячі вистави і лише у 1983 на сцені Театру ляльок вперше було поставлено виставу для дорослих — "Російський секрет" (Б. Рацера та В. Константинова).

Театр юного глядача імені Ленінського Комсомолу (ТЮГ) з'явився у Дніпрі 29 жовтня 1969 року. Перший режисер театру — народний артист України Григорій Кононенко. Основою репертуару театру була українська та зарубіжна класика драматургії — твори Івана Карпенка-Карого, Івана Котляревського, Лесі Українки, Олександра Пушкіна, Антона Чехова, Жюля Верна, Антуана де Сент-Екзюпері та інших.

Рішенням обласного управління культури Дніпропетровський театр ляльок і Дніпропетровський театр юного глядача були об'єднані у 1997 році в Дніпропетровський обласний український молодіжний театр, що почав роботу у приміщення колишнього театру ляльок по вулиці Володимира Мономаха. Постановки театру неодноразово отримували нагороди на придніпровському фестивалі-конкурсі "Січеславна" .

Джерела 

Театри Дніпра
Театри, засновані 1939
Академічні театри
Культура у Половиці
Театри юного глядача